Faiolo ima više značenja:
 Faiolo, Pescara
 Faiolo, Terni